W Rumunii
 Șipotu – wieś w okręgu Mehedinți, w gminie Poroina Mare
 Șipotu – wieś w okręgu Gorj, w gminie Turburea
 Șipotu – wieś w okręgu Mehedinți, w gminie Ponoarele
 Șipotu – wieś w okręgu Prahova, w gminie Lipănești